Трайнин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Трайна). Известные носители:

 Трайнин, Арон Наумович (1883—1957) — советский юрист, член-корреспондент АН СССР.
 Трайнин, Илья Павлович (1887—1949) — советский юрист, организатор кинопроизводства, академик АН СССР.
 Трайнин, Павел Алексеевич (1895—1956) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Трайнин, Пётр Афанасьевич (1919—1978) — советский танкист и тракторист, Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда.
 Авраам (Абраша) Тамир  (אברהם טמיר), :en:Avraham Tamir  (урожд. Трайнин, 1922 - 2010) - генерал Армии Обороны Израиля.

Примечания